Powiat ostrowski kan syfta på:
 Powiat ostrowski, Masoviens vojvodskap
 Powiat ostrowski, Storpolens vojvodskap